Llista d'asteroides del 206001 al 207000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|206001-206100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|206101-206200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|206201-206300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|206301-206400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|206401-206500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|206501-206600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|206601-206700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|206701-206800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|206801-206900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|206901-207000 [ modifica]

|-
|}